Ю́лий Андре́евич Файт (27 марта 1937, Москва — 4 июля 2022, там же) — советский и российский кинорежиссёр и актёр.

Биография 
Родился 27 марта 1937 года в Москве в семье известного актёра Андрея Файта (1903—1976).

В 1960 окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская М. Ромма).

Работал режиссёром на киностудиях «Ленфильм», им. М. Горького, снимал полнометражные и короткометражные художественные фильмы, сюжеты для «Альманаха кинопутешествий» и киножурнала «Ералаш», телевизионные и документальные ленты о музыке и музыкантах («Родники творчества», «Четверо и музыка», «Дирижирует Геннадий Рождественский», «Композитор Борис Чайковский» и др.).

Поставил два спектакля («Слонёнок» — 1981; «Каштанка» — 1982) во Владимирском театре кукол.

В 2004 году выпустил фильм «Дорогой Василий Макарыч», построенный на основе писем зрителей и читателей В. М. Шукшину с включением фрагментов фильма «Калина красная».

Скончался от инфаркта 4 июля 2022 года на 86-м году жизни, в Москве. Прощание с режиссёром прошло 6 июля в ЦКБ № 52 в Москве.

Фильмография

Сюжеты для журнала «Ералаш» 

Примечания

Ссылки 
 Юлий Файт. Воспоминания об Юрии Ковале, работе в кино.

Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Режиссёры кукольного театра СССР
Персоналии:Ленфильм
Персоналии:Киностудия имени М. Горького